Mensagem, no caso da informática, seria uma espécie de 'mensagem fictícia' que ocorre dentro do sistema para 'invocar' diretamente uma classe com finalidade de usá-la ou simplesmente invocar 'estados' da classe.

Resumindo, mensagem seria uma ativação de classe e/ou derivados.

Programação orientada a objetos